Ferula erythraeae är en flockblommig växtart som beskrevs av Georg August Schweinfurth och Albert Julius Otto Albertus Giulio Ottone Penzig. Ferula erythraeae ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
erythraeae